Stazione di Furuichi – stazione giapponese nella città di Sasayama
 Stazione di Furuichi – stazione giapponese nella città di Habikino